Чемпионат Казахстана по шахматам 2020 проходил в Алма-Ате с 10 по 20 декабря по эгидой КФШ. Первоначально чемпионат должен был проходить с 6 по 17 апреля, но из-за пандемии COVID-19 турнир был отложен . Турнир был проведен в сроки Кубка Казахстана, поэтому имел названия "Кубок Казахстана", хотя имел статус национального чемпионата.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе в 11 туров.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2481);
 Место проведения: Алма-Ата, Казахстан, гостиница «Mercure Almaty City Center»;
 Дата проведения: 10 — 20 декабря 2020 года;
 Контроль времени: 1 час 30 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.
 Участник без справки ПЦР, срок действия которой на 11 декабря 2020 г. должен составлять не более 3 суток, не будет допущен к соревнованиям.

Критерии распределения мест при равенстве очков (за исключением 1-го места):
 Коэффициент Бергера;
 Личная встреча;
 Количество побед.

При дележе 1-го места участниками был бы проведён тай-брейк из двух партий «Рапид» (контроль времени: 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход). В случае ничьи будет проведён ещё тай-брейк из двух партий «Блиц»  (контроль времени: 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход) с возможным армагеддоном.

 Призы: участники, занявшие 1—3 места, награждаются медалями и дипломами.

Участники 
В турнире принимают участие 12 финалистов.

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Kazakhstan Cup - Championship

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2020 год в шахматах
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19